El término Ivánivka o Ivanivka puede referirse a:

Ivanivka (Berezivka), pueblo en el raión de Berezivka del óblast de Odesa (Ucrania).
Ivanivka (Jersón), asentamiento urbano situado en raión de Geníchesk del óblast de Jersón (Ucrania).
Ivanivka (Jmelnitski), pueblo situado en el óblast de Jmelnitski (Ucrania).
Ivánivka (Lugansk), asentamiento urbano situado en el óblast de Lugansk (Ucrania).
Ivanivka (Odesa), asentamiento urbano en el raión de Odesa del óblast de Odesa (Ucrania).